Bodiesi – abitanti di Bodio Lomnago
Bodiesi – abitanti di Bodio